Die 18. Etappe der Vuelta a España 2008 am 18. September führte über 167,4 Kilometer von Valladolid nach Las Rozas. Dabei standen zwei Sprintwertungen und eine Bergwertung der 3. Kategorie auf dem Programm.

Nach einem hohen Anfangstempo mit 50 Kilometern in der ersten Rennstunde konnte sich am Ende selbiger eine achtzehnköpfige Spitzengruppe lösen: Nicolas Roche, Cyril Lemoine, Íñigo Cuesta, Karsten Kroon, José Vicente Garcia Acosta, Imanol Erviti, Alan Pérez, Íñigo Landaluze, Paolo Bettini, Andrij Hrywko, Juan Antonio Flecha, Wassil Kiryjenka, David Herrero, José Ruiz, Enrico Franzoi, Renaud Dion, Jelle Vanendert und Greg van Avermaet. Van Avermaet sicherte sich jeweils die Zwischensprints und Cuesta die Bergwertung. Da keiner der vorderen Fahrer in der Bergwertung eine Rolle spielte, war nach dieser Etappe David Moncoutié das Rote Trikot theoretisch nicht mehr zu nehmen. Auch Van Avermaet baute seinen Vorsprung in der Punktewertung auf 20 Punkte aus. Der Weg zum Ziel war von vielen Attacken geprägt und letztlich setzte sich ein Quartett etwas ab: Erviti, Kiryjenka, Herrero und Roche. Die Etappe gewann Erviti vor Roche.

Aufgaben 
94 Philippe Gilbert
136 Manuel Quinziato
143 Tom Boonen
147 Andrea Tonti
148 Matteo Tosatto

Sprintwertungen 
 1. Zwischensprint in Sanchidriám (Kilometer 80) (920 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Greg van Avermaet ||SIL||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Nicolas Roche ||C.A||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Andreas Klöden ||AST||1 P.
|}

 2. Zwischensprint in Villacastín (Kilometer 100) (1.100 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Greg van Avermaet ||SIL||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Nicolas Roche ||C.A||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Juan Antonio Flecha ||RAB||1 P.
|}

 Zielankunft in Las Rozas (710 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" ||| Imanol Erviti ||GCE||25 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" ||| Nicolas Roche ||C.A||20 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" ||| David Herrero ||XAG||16 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Vierter || style="text-align: left;" ||| Wassil Kiryjenka ||TCS||14 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Fünfter || style="text-align: left;" ||| Karsten Kroon ||CSC||12 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Sechster || style="text-align: left;" ||| Greg van Avermaet ||SIL||10 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Siebter || style="text-align: left;" ||| Enrico Franzoi ||LIQ||9 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Achter || style="text-align: left;" ||| Paolo Bettini ||QST||8 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Neunter || style="text-align: left;" ||| Andrij Hrywko ||MRM||7 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zehnter || style="text-align: left;" ||| José Ruiz ||ACA||6 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 11. || style="text-align: left;" ||| Jelle Vanendert ||FDJ||5 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 12. || style="text-align: left;" ||| Juan Antonio Flecha ||RAB||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 13. || style="text-align: left;" ||| Íñigo Cuesta ||CSC||3 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 14. || style="text-align: left;" ||| José García Acosta ||GCE||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 15. || style="text-align: left;" ||| Alan Pérez ||EUS||1 P.
|}

Bergwertungen 
 Alto de los Leones, 3. Kategorie (Kilometer 128,5) (1.510 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Íñigo Cuesta ||CSC||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Paolo Bettini ||QST||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Jelle Vanendert ||FDJ||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Alan Pérez ||EUS||1 P.
|}

18.Etappe
Sportveranstaltung in Valladolid
Sport (Las Rozas de Madrid)

en:2008 Vuelta a España, Stage 12 to Stage 21#Stage 18